Die Saison 2010/11 war die elfte Spielzeit der Mestis, der zweithöchsten finnischen Eishockeyliga. Vaasan Sport besiegte im Playoff-Finale Jukurit mit 3:2 und wurde damit Meister der Spielklasse.

Teilnehmer

Hauptrunde

Modus 
Jedes Team muss viermal gegen jedes andere Team in der Liga spielen, sowie einmal gegen die finnische U20-Nationalmannschaft. Ein Sieg in der regulären Spielzeit bringt einer Mannschaft drei Punkte, ein Sieg nach Verlängerung zwei Punkte und eine Niederlage nach Verlängerung wird mit einem Punkt vergütet. Für eine Niederlage in der regulären Spielzeit gibt es keine Punkte.

Tabelle 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, SnV = Sieg nach Verlängerung, U = Unentschieden, NnV = Niederlage nach Verlängerung, N = Niederlagen, ET= Erzielte Tore, GT = Gegentore, TD = Tordifferenz, Pkt = Punkte

Statistik

Beste Scorer

Beste Torhüter 

Abkürzungen: Sp = Spiele, Sv = gehaltene Schüsse, GT = Gegentore, SO = Shutout, GAA = Gegentorschnitt, Sv% = Fangquote

Play-offs

Modus 
Die Plätze 1-8 der Hauptrunde sind für die Play-offs qualifiziert, die durchgängig im Modus Best of Five ausgespielt werden. In der Runde um Platz 3 wird lediglich ein Spiel gespielt.

Die jeweiligen Gegner wurden so zusammengestellt, dass die bestplatzierte Mannschaft gegen die schlechteste spielt, die zweitbeste, gegen die zweitschlechteste, und so weiter. Ein Spiel dauert, so wie in der Hauptrunde, insgesamt 60 Minuten. Nach der regulären Zeit werden Verlängerungen (Sudden Victory Overtime) von jeweils 20 Minuten Länge  gespielt.

Turnierbaum

Aufstiegsspiele 
Der 14. der SM-lliga spielte in einer Best-of-7-Serie gegen den Meister der Mestis um Verbleib bzw. Aufstieg in die SM-liiga.

Mestis-Qualifikation

Modus 
Die beiden letztplatzierten Mannschaften der Mestis spielen in einer Best of Five Serie den teilnehmer für die folgende Qualifikationsrunde mit den drei besten Mannschaften der Suomi-sarja aus. In dieser treten die vier Mannschaften in Hin- und Rückspiel um den Verbleib in der Mestis bzw. um den Aufstieg gegeneinander an.

Play-outs 
 Hokki – TuTo 2:3

Tabelle 
Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, SnV = Sieg nach Verlängerung, U = Unentschieden, NnV = Niederlage nach Verlängerung, N = Niederlagen, ET= Erzielte Tore, GT = Gegentore, TD = Tordifferenz, Pkt = Punkte

Damit sicherte sich Kajaanin Hokki den Klassenerhalt, während die drei weiteren Teilnehmer in der Suomi-sarja verbleiben.

Weblinks 
 Offizielle Webseite (finnisch)

Mestis-Saison
Eishockeysaison 2010/11